Шалом может означать:
 Шалом — слово на иврите, означающее «мир».
 «Шалом» — еврейский еженедельник, издаваемый в Турции.
 Шалом — личное имя еврейского происхождения.
 «Шалом» — государственный еврейский театр в Москве.
 «Шалом, Украина!» — фестиваль еврейской культуры и искусства на Украине.

Фамилия 
 Шалом, Авраам (1928—2014) — деятель израильских спецслужб, директор «Шабака».
 Шалом, Сильван (род. 1958) — министр иностранных дел правительства Израиля.

См. также